Schappel bezeichnet:
 Schappel oder Schapel, ein mittelalterlicher Kopfschmuck; Brautkronen siehe Schäppel

Einen Familiennamen:
 Kaspar Schappel (~1385–1443), Stadtrichter und Geldgeber in Rottweil

Siehe auch:
 Schappell